Māngrol kan syfta på följande platser:

Indien 

 Māngrol (ort i Indien, Rajasthan), Baran, 
 Māngrol (ort i Indien, Gujarat), Jūnāgadh, 

Robotskapade Indienförgreningar